

Astronomia 
Stella cadente o meteora – frammento di cometa o di asteroide

Cinema 
Stella cadente – film del 2014 diretto da Lluís Miñarro

Letteratura 
Stella cadente – romanzo di Alberto Costantini del 2006

Musica 
Stella cadente/Lady Ann – singolo degli Armonium del 1976
Stella cadente – singolo dei Modà del 2016
Stella cadente – singolo di Rocco Hunt del 2016